Alas (geologie), permafrostformatie die voorkomt in Siberië
 Alas (Indonesië), een onderdistrict van het regentschap Sumbawa in de provincie West-Nusa Tenggara
 Alas (Oost-Timor), een subdistrict van het Oost-Timorese district Manufahi
 Straat Alas, een Indonesische zeestraat die de eilanden Bali en Soembawa van elkaar scheidt
 Alas (band), een Amerikaanse gothicmetalband uit Tampa
 ALAS-stichting (América Latina en Acción Solidaria), Stichting tegen armoede bij Latijns-Amerikaanse kinderen
 Alasrivier, een rivier annex beek in Zweden